Łojewek – kolonia w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Stawiski
 Łojewek – rzeka, prawy dopływ Narwi